

Беллмонт — місто, штат Нью-Йорк
 Беллмонт — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Бельмонт (значення)
 Белмонтас